Aleksandr Dmitrievitch Barabanov - en russe : Александр Дмитриевич Барабанов - (né le  à Saint-Pétersbourg en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club 
Formé au SKA Saint-Pétersbourg, il débute en junior avec le SKA-1946 dans la MHL lors de la saison 2010-2011. En 2012-2013, il poursuit sa formation en senior chez le HK VMF Saint-Pétersbourg dans la VHL. Il joue ses premiers matchs dans la KHL en 2013-2014 avec le SKA Saint-Pétersbourg. Il remporte la Coupe Gagarine 2015 et 2017. Le , les Maple Leafs de Toronto annoncent la signature de l'attaquant pour une saison.
Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Maple Leafs le  face aux Canadiens de Montréal.

Le , il est échangé aux Sharks de San José en retour d'Antti Suomela. Il marque son premier but dans la LNH lors de son premier match avec les Sharks face aux Coyotes de l'Arizona le .

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.
Il remporte la médaille d'or avec l'équipe des athlètes olympiques de Russie lors des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011|| SKA-1946 || MHL || 29|| 6|| 4|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| SKA-1946 || MHL || 48|| 18|| 21|| 39|| 16|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| SKA-1946 || MHL || 64|| 39|| 42|| 81|| 14|| 7|| 5|| 2|| 7|| 27
|-
| 2013-2014|| SKA-1946 || MHL || 13|| 4|| 12|| 16|| 4|| 6|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| SKA-Karelia || VHL || 21|| 7|| 3|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| SKA-1946 || MHL || 21|| 16|| 15|| 31|| 6|| 15|| 9|| 8|| 17|| 2
|-
| rowspan=2|2014-2015|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 15|| 4|| 2|| 6|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| SKA-Karelia || VHL || 13|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 40|| 6|| 11|| 17|| 4|| 14|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| SKA-Neva || VHL || 3|| 3|| 1|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 55|| 13|| 12|| 25|| 10|| 17|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 46|| 10|| 12|| 22|| 4|| 13|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 58|| 17|| 29|| 46|| 12|| 15 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 43|| 11|| 9|| 20|| 22|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 13|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Marlies de Toronto || LAH || 2|| 2|| 3|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH ||  9 || 3 || 4 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH ||  2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH || 70 || 10 || 29 || 39 || 14 || - || - || - || - || -

| 92 || 13 || 34 || 47 || 20 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2012 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| +4|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 3|| 6|| 4|| +3|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 3|| 3|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 4|| 4|| 8|| 2|| +6|| align="left"| Sixième place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 3|| 3|| 2|| +5||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 4|| 4|| 8|| 2|| +5||align="left"| place

Trophées et honneurs personnels

MHL 
2012-2013 : 
 participe au match des étoiles
 termine meilleur buteur

KHL 
2018-2019 : sélectionné pour le match des étoiles (ne participe pas)

Références 

Naissance en juin 1994
Naissance à Saint-Pétersbourg
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Champion olympique de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José
Champion de la Coupe Gagarine